Entidade é uma coisa, concreta ou abstrata, incluindo associações entre entidades, abstraídos do mundo real e modelado em forma de tabela que guardarão informações no banco de dados.

Terminologia informática